Heinrich-Hertz-Schule steht für: 
 Heinrich-Hertz-Gymnasium (Berlin)
 Heinrich-Hertz-Gymnasium (Bonn-Bad Godesberg) 
 Heinrich-Hertz-Gymnasium (Erfurt)
 Heinrich-Hertz-Schule (Hamburg)

Heinrich-Hertz-Berufskolleg steht für:
 Heinrich-Hertz-Berufskolleg (Düsseldorf)
 Heinrich-Hertz-Europakolleg in Bonn

Liste (Schulen nach Namensgeber)